Socialistische Werkers Partij, een Nederlandse communistische partij
 Socialist Workers Party, een Engelse communistische partij
 State Water Project, een systeem van stuwmeren en aquaducten in de Amerikaanse staat Californië
 SWP (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij